Groenlandia puede referirse a:

 Groenlandia, isla ubicada en la zona nororiental de América del Norte.
 Groenlandia (planta), género monotípico de plantas fanerógamas.
 Groenlandia (canción), canción del grupo musical español Los Zombies.
 Groenlandia occidental, condado de Groenlandia.
 Groenlandia oriental, condado de Groenlandia.